В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Вермонт.

Примечания 

Вермонт
Списки:Вермонт